Bastian Calva (México, 9 de febrero de 2003) es un actor mexicano.

Carrera 
Comenzó su carrera a los quince años haciendo ciney teatro. Estudio actuación en Inglaterra "Bristol Old Vic Theatre School" y en diversos estudios en Los Angeles. También ha trabajado para diversas producciones de televisión tanto mexicanas "Lo Que La Gente Cuenta" protagonizando con su personaje Jorge, como americanas en "The Brass Rails" con su personaje de Waiter. Recientemente estreno proyecto para la plataforma de Netlfix "Reviviendo la Navidad" con su persona gay      Óscar.

Filmografía

Cine 
-Reviviendo la Navidad (2022) -- Óscar

-Monaco (2023) – Main Cast

-I Promise to Never Forget (2022) – Lucas

Televisión 
-Lo que la Gente Cuenta (2022) --Jorge

-The Brass Rails (2022) –- Waiter

-Conecta y canta (2021) –- Reality Show

Teatro 
- Baja la voz o cómo ensamblar a una familia actual (Director: Claudio Valdés Kuri / 2018) -- Óscar

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Actores de cine de México
Actores de televisión de México
Actores de teatro de México
Actores de Ciudad de México